Licht steht für:
 Licht,  elektromagnetische Strahlung
 Licht, physikalisch das gesamte elektromagnetische Spektrum

 Licht, Gegenstand zur Beleuchtung, siehe Leuchte
 Licht, Kurzform für Lichtgestaltung
 Licht, siehe Helligkeit
 Licht, Auge des Schalenwildes in der Waidmannssprache, siehe Jägersprache #L
 Licht, alte Bezeichnung für die Maschenweite eines (Fischer-)Netzes; siehe Fischernetz#Maschenöffnung
 Licht (Familienname), deutscher Familienname
 Licht (Geheimoperation), Aktion der Staatssicherheit in der DDR 1962 zur Beschaffung von Wertgegenständen

Werktitel:
 Licht (Die-Apokalyptischen-Reiter-Album), Studioalbum von Die Apokalyptischen Reiter (2008)
 Licht (Nena-Album), Studioalbum von Nena (2020)

 Licht (Stockhausen), Opernzyklus von Karlheinz Stockhausen (1977–2003)
 Licht (2017), österreichisch-deutscher Spielfilm von Barbara Albert (2017)

Siehe auch:
 Das Licht (Begriffsklärung)
 Lichte (Begriffsklärung)

 Lichter (Begriffsklärung)
 Lichtstrahl
 Lichtstrahlen
 Blaulicht (Begriffsklärung)
 Gelblicht (Begriffsklärung)
 Rotlicht (Begriffsklärung)
 PeterLicht